Carl Hirschmann ist der Name folgender Personen:

* Carl Hirschmann (Unternehmer) (1949–2010), Schweizer Luftfahrtunternehmer 
 Carl Anton Wilhelm Hirschmann (1877–1951), niederländischer Bankier und Fußballfunktionär

Siehe auch:
 Karl Hirschmann